Bodor Richárd (1979) úszó, olimpikon
Bodor Richárd (?) színész